Philips van Almonde (admiraal) - Nederlands admiraal
 Hr.Ms. Philips van Almonde (1981) - Nederlands s-fregat